Le terme de Jagdpanzer désigne une série de plusieurs modèles de chasseurs de chars allemands de la Seconde Guerre mondiale :
 Panzerjäger I
 Marder I
 Marder II
 Marder III
 Jagdpanzer IV, ou Sd.Kfz. 162, chasseur de chars basé sur le châssis du Panzerkampfwagen IV,
 Jagdpanzer V, chasseur de chars basé sur le châssis du char Panther,
 Jagdpanzer VI, aussi appelé Jagdtiger, Panzerjäger Tiger Ausf. B ou Sd.Kfz. 186, chasseur de chars basé sur le char lourd Tigre II,
 Jagdpanzer Elefant, prédécesseur du Tigre I conçu par Porsche,
 Jagdpanzer 38(t), de son nom de code Sd.Kfz. 138/2 et plus connu sous le nom de Hetzer, chasseur de chars construit sur la base du châssis du Panzer 38(t) tchèque.

Après la Seconde Guerre mondiale, le terme est encore utilisé pour le Kanonenjagdpanzer ou Jagdpanzer Kanone 90 mm, construit entre 1966 et 1967.